Di origine latina e nato in Uruguay, Freitas si è trasferito in Spagna all'età di un anno, dove ha sviluppato la sua passione per la musica. All'età di 15 anni decide di approfondire l'argomento e si iscrive a un corso di tecnico del suono e della produzione musicale, dove inizia a registrare le sue prime canzoni. A 17 anni pubblica la sua prima canzone professionale chiamata "Fuego", e poi Dopo 2 anni nel settore, ha annunciato l'uscita del suo primo album musicale chiamato Fe. Nel marzo 2022, è stato nominato per i MIN Awards nelle categorie Miglior artista emergente, Canzone dell'anno, Miglior testo originale, Miglior video musicale e miglior produzione musicale.

Dopo aver iniziato la sua carriera musicale con il nome artistico di "Facundo Freitas", il nativo di Coruña ha iniziato un nuovo palcoscenico come "Freitas".

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni